Brouwen kan verwijzen naar:

Iets bereiden uit ingrediënten 
 Bierbrouwen
 Sake brouwen

Spraak 
 Brouwen (spraak), de uitspraak van de letter 'r' achter in de keel, in plaats van met rollende tong, zie fonetiek.